Санта-Льестра-и-Сан-Килес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибагорса. Занимает площадь 23,42 км². Население — 106 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Уэски